Александр Тимофеевич Сасыков (31 августа 1932, Кутейниковская, Северо-Кавказский край — 1996, Элиста) — советский калмыцкий театральный актёр, педагог, народный артист РСФСР (1986).

Биография 
Александр Тимофеевич Сасыков родился 31 августа 1932 года в станице Кутейниковская Зимовниковского района Северо-Кавказского края (сейчас Ростовская область) в семье служащего. Отец, Тимофей Петрович Сасыков, работал в советско-партийных органах, был участником войны, имел ранение, боевые награды. Мать, Анна Санжиновна, работала счётным работником. В 1947 году окончил школу-семилетку в селе Рыбное Красноярского края, затем окончил местный сельхозтехникум и стал агрономом-плодоовощеводом. С 1955 года работал оформителем на слюдяной фабрике и в районном Доме культуры в Заозёрном Красноярского края. Вернувшись в Калмыкию, был художником в РДК посёлка Башанта и в артели «1 Мая» в Элисте.

В 1963 году окончил калмыцкую студию ЛГИТМиКа (педагоги О. И. Альшиц, Г. А. Товстоногов, Р. А. Сирота).

С 1963 года до конца жизни служил в Калмыцком драматическом театре им. Б. Басангова. За 35 лет работы в театре сыграл более сотни ролей.

О театре он говорил: «Театр — это моя профессия, моя гражданская позиция, моя судьба. Давно уже прошло увлечение внешней стороной актёрского дела. Сегодня я король, завтра — нищий, послезавтра — председатель колхоза, потом министр или чародей… Главное для меня – человек. Во всей своей сложности и противоречивости». 

Снимался в кино, известен по главной роли деда в фильме «Пегий пёс, бегущий краем моря».

Был художественным руководителем театрального отделения при Элистинском музыкальном училище, преподавал актёрское мастерство и сценическое движение.

Был председателем Калмыцкого отделения СТД, депутатом Верховного Совета Калмыцкой АССР.

Умер в 1996 году.

Семья 
 Жена — актриса Алефтина Убушиевна Кекеева (1936—2016), заслуженная артистка Калмыцкой АССР.

Награды и премии 
 Заслуженный артист Калмыцкой АССР.
 Заслуженный артист РСФСР (22.12.1976).
 Народный артист РСФСР (22.09.1986).

Работы в театре 
 «Чууче» — Пииря
 «Будамша» — Будамша
 «Воззвание Ленина» — Тeлт бакши
 «Последние» М. Горького — Яков
 «Дядя Ваня» А. П. Чехова — Серебряков
 «Емеля» — староста
  — «Белая ворона» по пьесе Туфана Миннуллина — старика Альмандар

Фильмография 
  — Пегий пёс, бегущий краем моря (СССР, Германия) — дед
 «Великий самоед», «Талисман», «Гибель Отрара», «Кровавое ущелье», «Здравствуй, Пушкин», «Эйдетизм»

Память 
 Именем Сасыкова  названа Элистинская детская школа искусств No 2.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского
Персоналии:Калмыцкий драматический театр имени Баатра Басангова
Заслуженные артисты Калмыцкой АССР